STFU è un acronimo in lingua inglese che significa Shut The Fuck Up ("chiudi quella cazzo di bocca").

Musica 
 STFU – singolo di Kim Petras del 2014
 STFU – singolo di Julie Bergan del 2019
 STFU! – singolo di Rina Sawayama del 2019
 STFU – singolo di Rico Nasty del 2020
 STFU – singolo dei Neck Deep del 2022